Bill Bradley Band, ook BB Band (1976-1982), een Nederlandse band
 B.B. (Duitse band), een Duitse rockband
 B.B. (Italiaanse band), een Italiaanse tributeband van de Blues Brothers
 BB's Band, een Canadese band met leadzangeres Belinda Brady
 Bartosz Bocheński Band, ook BB Band, een Tsjechische band

Zie ook
 B.B. King, Riley Ben King (1925-2015), een Amerikaanse bluesgitarist en singer-songwriter